Colt Double Action (ou Colt D. A.), é a designação genérica de qualquer revolver de ação dupla fabricado pela Colt's Manufacturing Company. O termo é mais usado para os modelos históricos: 1877 e 1878, mas também pode se referir às seguintes armas:

 Colt M1877
 Colt M1878
 Colt M1892
 Colt New Service
 Colt Cobra
 Colt Trooper
 Colt Python
 Colt Anaconda
 Colt King Cobra

Revólveres Colt